Chapelle de la Visitation à Besançon,
 Chapelle de la Visitation à Limoges,
 Chapelle de la Visitation au Mans,
 Chapelle de la Visitation à Monaco-Ville,
 Chapelle de la Visitation à Moulins,
 Chapelle de la Visitation à Nancy,
 Chapelle de la Visitation à Nice,
 Chapelle de la Visitation Sainte-Claire à Nice,
 Chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial,
 Chapelle Notre-Dame de la Visitation à Termignon en Savoie,
 Chapelle de la Visitation à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie.

Visitation